Список номинантов на премию «Русский Букер», попавших в длинный список (лонг-лист) премии «Русский Букер» в сезоне 2006 года. Всего на премию было номинировано 49 произведений. Жюри допустило для участия в конкурсе 41 произведение. Длинный список был опубликован 29 июня 2006 года. Короткий список финалистов из 6 произведений был опубликован 4 октября 2006 года. Победитель был объявлен 6 декабря 2006 года.

Список представлен в следующем виде — «победитель», «короткий список» (кроме «победителя»), «длинный список» (кроме «победителя» и «короткого списка»). Для каждого номинанта указано название произведения.

Победитель 
 Ольга Славникова — «2017»

Короткий список 
 Пётр Алешковский — «Рыба»
 Захар Прилепин — «Санькя»
 Дина Рубина — «На солнечной стороне улицы»
 Денис Соболев — «Иерусалим»
 Алан Черчесов — «Вилла Бель-Летра»

Длинный список 
 Василий Аксёнов — «Москва-ква-ква»
 Юрий Арабов — «Флагелланты»
 Владимир Батшев — «Потомок Вирсавии»
 Алла Боссарт — «Кузнечик»
 Юлия Винер — «Красный адамант»
 Мария Галина — «Хомячки в Эгладоре»
 Илья Герол — «Невстреча»
 Ирина Гривнина — «Генеральская дочь»
 Лев Гурский — «Никто, кроме президента»
 Дмитрий Добродеев — «Momenty.ru»
 Сергей Есин — «Ах, заграница, заграница»
 Игорь Ефимов — «Неверная»
 Максим Кантор — «Учебник рисования».
 Павел Крусанов — «Американская дырка»
 Юлия Лавряшина — «Фальшь истины»
 Юлия Латынина — «Ниязбек»
 Инна Лиснянская — «Хвастунья»
 Александр Мейлахс — «Красный Сион»
 Вадим Месяц — «Правила Марка Поло»
 Юрий Никитин — «Санкт-Сарытау, или похождения тайного еврея»
 Ольга Новикова — «Убить?»
 Илья Носырев — «Карта мира»
 Иван Полуянов — «Самозванцы. По хроникам Великой смуты конца XVI — начала XVII веков»
 Юрий Поляков — «Грибной царь»
 Валерий Попов — «Горящий рукав»
 Вячеслав Репин — «Антигония»
 Алексей Слаповский — «Заколдованный участок»
 Дмитрий Стахов — «Рецепт»
 Игорь Тарасевич — «Пилот и Матрёна»
 Лев Тимофеев — «Портрет художника в траурной рамке»
 Ольга Трифонова — «Сны накануне»
 Михаил Холмогоров — «Жилец»
 Николай Шадрин — «Одиссея Злобина»
 Алексей Шаманов — «Коллекция отражений»
 Светлана Шенбрунн — «Пилюли счастья»

См. также 
 Русский Букер
 :Категория:Лауреаты «Русского Букера»

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Русский Букер

Русский Букер